Kroatendorf ist der Name folgender Orte:

 Kroatendorf (Himmelkron), Ortsteil der Gemeinde Himmelkron, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Kroatendorf, ehemaliger Ort in Spittelberg, Wien, siehe Spittelberg (Wien)
 Kroatendorf (St. Aegyd am Neuwalde), Ortsteil der Marktgemeinde St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Kroatendorf, deutscher Name von Pidhorod (Mukatschewo), Ort der Stadt Mukatschewo, Oblast Transkarpatien, Ukraine